Macaparana kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Macaparana (ort), Pernambuco, 
 Macaparana (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar